Deinococcus-Thermus — малочисленный отдел бактерий, единственный класс которого, Deinococci, включает два порядка: Deinococcales, куда входит один из самых радиорезистентных организмов в мире Deinococcus radiodurans, и Thermales, куда входит Thermus aquaticus, известный своей Taq-полимеразой, использующейся в ПЦР, и другими термостабильными ферментами.

Своё название отдел получил по типовым родам Deinococcus и Thermus.

Кавалир-Смит называет этот отдел  (от слова Гадес — греческая преисподня).

Описание 

Все представители отдела Deinococcus-Thermus имеют клеточную стенку, характерную для всех грамотрицательных бактерий (хотя представители рода Deinococcus и окрашиваются положительно по методу Грама). У представителей порядка Deinococcales во внешней мембране отсутствуют липополисахариды; они накапливают каротиноиды, придающие клеткам красный цвет. Геном представлен двумя многокопийными хромосомами. Представители Thermales в оболочке имеют S-слой и также накапливают каротиноиды, из-за чего их клетки часто имеют красный или жёлтый цвет.

Представители филы Deinococcus-Thermus являются аэробами и хемоорганогетеротрофами, встречаются повсеместно (представители порядка Thermales встречаются в горячих источниках). Филогенетический анализ показал, что отдел Deinococcus-Thermus является одним из самых архаичных групп бактерий.

Основанием для создания таксона послужила близость последовательностей генов 16S рРНК, более того, сравнение геномов Deinococcus radiodurans и Thermus aquaticus также показывает определённый уровень гомологии. По-видимому, обе группы бактерий в ходе эволюции шли по одному пути к приобретению устойчивости к действию высоких температур. Стоит, однако, отметить, что, в отличие от Deinococcus, представители рода Thermus не отличаются повышенной устойчивостью к радиации. Вероятнее всего, термофильность Thermales обусловлена особыми формами ДНК-зависимой РНК-полимеразы и , а в радиорезистенстность Deinococcus вносят вклад особые формы  ABC, ДНК-гиразы и белка RadA, задействованного в репарации ДНК.

Филогения 
Филогенетическое дерево филы Deinococcus-Thermus, реконструированное на основании последовательностей 16S рРНК, выглядит следующим образом.

Примечания

Литература 
 

 
Типы бактерий